World Cup 2015 − nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w Wuxi w Chinach w dniach 15-21 czerwca 2015 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: $ 200 000 
II miejsce: $ 100 000

Półfinalista: $ 60 000 
Ćwierćfinalista: $ 40 000

3 miejsce w grupie: $ 22 500 
4 miejsce w grupie: $ 15 000 
5 miejsce w grupie: $ 10 000 
5 miejsce w grupie: $ 7500

Najwyższy break (faza grupowa): $ 5000 
Najwyższy break (faza pucharowa): $ 15 000

Pula nagród: $ 800 000

Format rozgrywek 
W turnieju udział wzięło 24 drużyny składające się z dwóch zawodników. Rozstawionych zostało 8 drużyn. Gospodarz (w tegorocznej edycji turnieju są nimi Chiny) miał prawo do wystawienia dwóch drużyn. Zespoły zostały podzielone na cztery grupy po sześć drużyn, dwie rozstawione i cztery nierozstawione. Dwa najlepsze zespoły z grupy awansowały do ćwierćfinału.

Faza grupowa 
W każdym meczu rozgrywane będzie 5 frejmów. Frejmy będą rozgrywane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)

Faza pucharowa 
Mecze zostały rozegrane w systemie best-of-7 (do 4 wygranych frejmów). Frejmy zostały rozegrane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Nagła śmierć (kapitanowie desygnują do gry jednego zawodnika)

Drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Grupa B

Mecze

Grupa C

Mecze

Grupa D

Mecze

Faza pucharowa

Breaki stupunktowe turnieju

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Nierankingowe turnieje snookerowe
2015 w sporcie
2015 w Chinach